Лукины́х — русская фамилия. Известные носители:
 Лукиных, Валерий Фёдорович (род. 1948) — российский экономист.
 Лукиных, Наталья Владимировна (род. 1955) — киновед, специалист по анимации, режиссер-документалист.

Примечания